Obelisk Wernera von Fritscha – obelisk ku czci poległego w czasie kampanii wrześniowej generała Wehrmachtu Wernera von Fritscha, który znajdował się przy dzisiejszej ulicy Łodygowej w dzielnicy Targówek na Zaciszu w Warszawie. Zniszczony we wrześniu 1944 roku.

Historia

Śmierć Fritscha 
W czasie obrony Warszawy 22 września 1939 przednie stanowiska niemieckiego 12. Pułku Artylerii operującego w rejonie Ząbek, do którego przydzielony był generał von Fritsch, znajdowały się przy nieczynnej rzeźni na Lewinowie, około 800 metrów przez podmokłe łąki od najbliższych zabudowań i około jednego kilometra od granicy miasta. Na skraju linii zabudowy od strony Pragi znajdowały się polskie stanowiska 80. Pułku Piechoty z 20. Dywizji Piechoty. Ówczesna zabudowa Zacisza była dość rzadka i nieliczna – przy końcu ulicy Bukowieckiej (w tym czasie Wawerskiej) znalazła się przednia linia polskiej obrony, nieco w bok od ulicy Radzymińskiej. Punkt obserwacyjny znajdował się przy ulicy Wawerskiej 17 w domu Zygmunta Poraja. Polski obserwator zauważył przez lornetkę ruch pod murami rzeźni oraz niemieckiego oficera z czerwonymi wyłogami. Z polskiej strony oddano serię z ckm-u, w wyniku której odłamek trafił von Fritscha w tętnicę nogi. Rana okazała się być śmiertelna.

Odsłonięcie obelisku 
Jesienią 1939 po kapitulacji Warszawy w pobliżu miejsca śmierci generała Niemcy zbudowali obelisk ku jego czci, a wokół założyli ogródek otoczony murkiem. W rocznicę śmierci Wehrmacht organizował tu uroczystości z udziałem orkiestr wojskowych.

Zniszczenie obelisku 
Obelisk został zniszczony przez radziecki czołg we wrześniu 1944 w trakcie walk o Pragę.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Szymon Kazimierski: Okoliczności śmierci Wernera von Fritscha

Obrona Warszawy w 1939 roku
Fritscha
Warszawa
Targówek